Chaidari kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Chaidari, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Chaïdári, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Athínas,